Георгий Дарахвелидзе:
 Дарахвелидзе, Георгий Викторович (1914—1982) — грузинский советский хореограф
 Дарахвелидзе, Георгий Юрьевич (род. 1985) — российский киновед, кинокритик.